Il singolare del Movistar Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

José Acasuso ha battuto in finale Nicolás Massú 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Fernando González (semifinali)
  José Acasuso (campione)
  Agustín Calleri (primo turno)

 Nicolás Massú (finale) 
 Albert Montañés (quarti) 
 Carlos Berlocq (primo turno) 
 Boris Pašanski (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Movistar Open 2006
ATP Tour 2006